Borna Rendulić, född 25 mars 1992, är en kroatisk professionell ishockeyspelare som tillhör NHL-organisationen Colorado Avalanche och spelar för deras primära samarbetspartner Lake Erie Monsters i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat på lägre nivåer för Ässät och HPK i Liiga och för Medveščak Zagreb i Prvenstvo Hrvatske u hokeju na ledu, slovenska hokejska liga och österrikiska ishockeyligan (EBEL). Borna spelar för närvarande i SHL-klubben Örebro Hockey.

Rendulić blev aldrig draftad av någon NHL-organisation.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Borna Rendulic, Avalanche – Stats – NHL.com
Borna Rendulic – TheAHL.com | The American Hockey League
Borna Rendulić NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Borna Rendulic hockey statistics and profile at hockeydb.com
Borna Rendulic – TSN.ca
Borna Rendulic – Player profile at The Hockey News

Kroatiska ishockeyspelare
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Lake Erie Monsters
Spelare i HPK
Spelare i Medveščak Zagreb
Spelare i Ässät
Kroatiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Zagreb
Födda 1992
Levande personer
Män
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft